Рабби Иехиэль Михл из Злочова (Маггид из Злочова), (1725—1785) — вождь галицийского хасидизма. Отец его, рабби Исаак Дрогобычский, — один из первых учеников Бешта. После смерти отца Иехиэль Михл получил в ночном видении повеление отправиться в Межерич и стать проповедником у Дов Бера из Межерича, так как источником мудрости, дотоле шедшие с неба к Бешту, потекли по смерти последнего к Дов Беру.

После кратковременного пребывания Иехиэля Михла в одной деревне в качестве меламеда он сделался проповедником в Злочове в 1770 году. стал во главе обширной группы хасидов и неустанно пропагандировал хасидское учение, что тотчас вызвало сильнейшие преследования со стороны известного пражского раввина Иезекиила Ландау и других.
Умер рабби Иехиэль Михл из Злочова в 1789 году. Похоронен в Ямполе, Хмельницкой области.

Отрывки его произведений и разные изречения, сохранившиеся в сочинениях его учеников и слушателей, а также последующих писателей, освещают личность рабби Иехиэля Михла очень мало. Несомненным является его выдающееся влияние на современный ему и последующий галицийский хасидизм. Он первый из цадиков ввел мелодии в практику хасидизма.

Сыновья и ученики рабби Иехиэля Михла сделались вскоре после его смерти цадиками во многих местностях Галиции и Волыни. Хасиды прозвали пять сыновей рабби за их святость «живым Пятикнижием».

Изречения 
 То обстоятельство, что злу противостоит добро, представляет человеку возможность победы.
 Позор нам, что мы боимся всякого, только не Бога.
 Жизнь моя была блаженной, потому что я никогда не нуждался в чём-либо, пока не приобрёл всё необходимое.
 Святость оказывается порой лишь нечестивым искушением.
 Есть два рода веры: простая вера, которая принимает слово и ждёт его исполнения, и деятельная вера, которая участвует в исполнении того, чему надлежит быть.

Литература 
 Лавский В. В. Хасидская мудрость — М.:Алетейа, Х24 1999. — 280с.

Еврейские богословы
Персоналии по алфавиту
Хасидские цадики
Раввины Украины
Родившиеся в 1704 году
Умершие в 1772 году
История Львовской области
Похороненные в Белогорском районе (Хмельницкая область)